Princesa Leonore, vojvodinja Gotlandska (polno ime Leonore Lilian Maria), * 20. februar 2014, New York City, New York, ZDA.

Princesa Leonora je prvi otrok princese Magdalene in Christopherja O'Neilla. Trenutno je peta v vrsti na švedski prestol.

Rojstvo
Leonora se je rodila 20. februarja 2014 ob 22:41 po vzhodnem časovnem pasu 

Rodila se je na Weill Cornell Medical Center v New Yorku in njen oče je bil prisoten ob njenem rojstvu. Rojstvo je bilo pozdravljeno z ustrelitvijo 21. topov v Stockholmu. Pred njenim rojstvom je bilo objavljeno, da bodo vsi bodoči otroci princese Magdalene nazivani kraljevo visočanstvo in bodo v vrsti na švedski prestol. Vendar, da bi Leonora ostala v vrsti na nasledstvo, mora biti vzgajana na Švedskem in kot član Švedske cerkve.

Njeno ime in naziv je bil razkrit 26. februarja 2014 po tem, ko se je njen dedek kralj Karl XVI. Gustav srečal s kabinetom .
Njeno prvo ime sta izbrala njena starša kot enega, ki sta ga oba imela rada ob upoštevanju veliko drugih imen. Prej so ga imele že štiri švedske kraljice, vendar samo kot Eleonora. Njeni srednji imeni sta v čast njeni praprateti princesi Liliani in njeni babici. Leonora nima uradnega priimka, vendar je dvojni priimek Bernadotte O'Neill uporabljen le za njen potni list in ker dvojni priimki nimajo pravnega statusa na Švedskem, sta oba priimka mišljena kot srednji imeni. Na švedskem registru nima priimka.

Te Deum, zahvalna storitev, je potekala 2. marca 2014 v Kraljevi kapeli v Stockholmski palači.

Krst

8. junija 2014 (prva obletnica poroke njenih staršev) je bila Leonora krščena v Kraljevi kapeli v Drottningholmski palači v luteransko vero, kot je to zahteva Švedska ustava za nasledstvo na prestol. Njeni botri so prestolonaslednica Viktorija (njena teta), Tatjana d'Abo (njena mrzla teta), grof Ernst Abensperg und Traun (njen mrzli stric), Patrick Sommerlath (njen bratranec), lice Bamford in Louise Gottlieb (prijateljici njenih staršev). Bila je krščena v družinski starinski obleki za krst, ki jo je prvič nosil princ Gustav Adolf, ko je bil krščen leta 1906. Njeno ime in datum krsta sta bila dodana v vezenino na obleki.

Uradni dogodki
Leonora se je 27. aprila 2015 s starši in babico srečala s papežem Frančiškom v Vatikanskem mestu. 13. junija 2015 se je udeležila poroke svojega strica princa Karla Filipa in Sofie Hellqvist, kjer je nosila obleko družinske dediščine, ki je bila prej v lasti njenega prapradedka, kralja Gustava VI. Adolfa.

21. februarja 2016 se je Leonora z mamo udeležila čajne zabave za 12 otrok iz fundacije Moj veliki dan, ki sta jo gostili v Stockholmski palači.

3. junija 2016 je Leonora s svojima staršema obiskala svojo vojvodino Gotland, kjer se je srečala s konjem Heidi, ki ji je bil dan v času njenega krsta, in obiskala muzej Gotlanda.

Nazivi

Leonore je nazivana kot: Njeno kraljevo visočanstvo princesa Leonora Švedska, vojvodinja Gotlandska.

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
Švedski kraljevi dvor - Princesa Leonora 

|-

Živeči ljudje
Rodbina Bernadotte
Švedske princese